La Coupe Davis 1921 est remportée par les États-Unis face au Japon.

Tableau

Lien externe 
  Site officiel de la Coupe Davis

Coupe Davis
Tennis en 1921